Nergård ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Nergård (1923–2006), norwegischer lutherischer Bischof   
 Mette Elisabeth Nergård (* 1951), norwegische Schriftstellerin   
 Rachel Nergård (* 1972), norwegische Pädagogin und Sprachaktivistin
 Silje Nergaard (auch Nergård; * 1966), norwegische Jazzsängerin
 Torger Nergård (* 1974), norwegischer Curler